Il nome di Johannes Olearius può riferirsi a diversi personaggi storici:

Johannes Olearius (1546-1623)
Johannes Olearius (1611-1684) (figlio del precedente)
Johannes Olearius (1639-1713)